Tenisový turnaj ATP Open de Nice Côte d’Azur 2012 se konal ve dnech 21. až 27. května ve nicejském areálu Nice Lawn Tennis Club, a to na otevřených antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 398 250 EUR.

Singlový titul obhájil Španěl Nicolás Almagro.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli volný los do druhého kola.
  John Isner (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (semifinále)
  'Nicolás Almagro (vítěz)
  Gaël Monfils (2. kolo)
  Bernard Tomic (2. kolo)
  Robin Haase (1. kolo)
  Denis Istomin (2. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Juan Carlos Ferrero
  Gaël Monfils
  Benoît Paire

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Brian Baker
  Thomaz Bellucci
  Grigor Dimitrov
  Sam Querrey

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= F Fognini
|RD1-score01-1=63
|RD1-score01-2=5
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= S Darcis
|RD1-score02-1=77
|RD1-score02-2=7
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= F Volandri
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=77
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= O Rochus
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=62
|RD1-score04-3=2

|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=77
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=WC
|RD1-team06= B Paire
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=62
|RD1-score06-3=

|RD1-seed09=6
|RD1-team09= R Haase
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=66
|RD1-score09-3=66
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10= JC Ferrero
|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=78
|RD1-score10-3=78

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= T Bellucci
|RD1-score11-1=65
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= D Young
|RD1-score12-1=77
|RD1-score12-2=0
|RD1-score12-3=3

|RD1-seed13=
|RD1-team13= D Sela
|RD1-score13-1=5
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= G Dimitrov
|RD1-score14-1=7
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=
|RD2-team01= S Darcis
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= F Volandri
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=4

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=65
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=3
|RD2-team04= N Almagro
|RD2-score04-1=77
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=WC
|RD2-team05= JC Ferrero
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=3
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= T Bellucci
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= G Dimitrov
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= G Simon
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= S Darcis
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=4
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=3
|RD3-team02= N Almagro
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=Q
|RD3-team03= T Bellucci
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=0
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= G Simon
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= N Almagro
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=2
|RD4-team02= G Simon
|RD4-score02-1=1
|RD4-score02-2=3
|RD4-score02-3=
}}

 Čtyřhra 

 Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)'  Rohan Bopanna /  David Marrero (1. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Santiago González (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2012